Université libre d'Amsterdam
 Université libre de Bruxelles : université belge de Bruxelles
 Université libre de Bolzano : université italienne de Bolzano
 Université libre de Berlin : université allemande de Berlin

Voir aussi 

 Libre Université de Langues et Communication
 Libre Université internationale des études sociales
 Université populaire (fut traduit en Free University en anglais)
 Szabad Egyetem (ou Université libre en hongrois) : mouvement étudiant hongrois fondé en 2018.